Мих́айло Петре́нко може стосуватися:
 Петренко Михайло Васильович (1925—?) — радянський український звукооператор.
 Петренко Михайло Миколайович (1817–1862) — український поет харківської школи романтиків.